Никола́й Алекса́ндрович Орло́в:
 Орлов, Николай Александрович (1855—1929) — русский генерал от инфантерии, военный писатель.
 Орлов, Николай Александрович (1895—1938) — советский геохимик-органик и углехимик, доктор химических наук.